Aflenz heißen:

 Aflenz, ab 2015 Gemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Aflenz Kurort, Ort und bis Ende 2014 Gemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Aflenz Land, bis Ende 2014 Gemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Aflenz an der Sulm, eine Katastralgemeinde der Gemeinde Wagna im Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Alfenz, ein Fluss in Vorarlberg